Leuprecht ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Leuprecht (* 1971), italienischer Langstreckenläufer 
 Peter Leuprecht (* 1937), österreichisch-kanadischer Völkerrechtler und Menschenrechtler